Barrage El Kebir est un nom donné à plusieurs barrages de Tunisie :
 le barrage El Kebir dans le gouvernorat de Gafsa ;
 le barrage El Kebir dans le gouvernorat de Jendouba ;
 le barrage El Kebir dans le gouvernorat de Zaghouan ;